Šarović ist der Familienname folgender Personen:

 Mirko Šarović (* 1956), bosnisch-serbischer Politiker
 Robert Šarović (* 1978), deutsch-serbischer Basketballspieler